Хамби-Ирзи () — село в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Административный центр Хамби-Ирзинского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Сунжа, в 18 км к северо-востоку от районного центра Ачхой-Мартан и в 20 км к юго-западу от Грозного.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Закан-Юрт, на северо-востоке — село Алхан-Кала, на юго-востоке — село Гехи, на юго-западе — село Валерик, на востоке — село Кулары, на западе — село Шаами-Юрт.

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, селение Хадис-Юрт было переименовано в Лермонтово.

В 1958 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение Лермонтово было переименовано в Лермонтов-Юрт.

Современное название присвоено селу с 1990-х годов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты Ачхой-Мартановского района
Лермонтов в Чечне